Карула (Karula) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Карула — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Карула — село у волості Гальяла повіту Ляене-Вірумаа.
 Карула — село у волості Валґа повіту Валґамаа.
 Карула (Karula vald) — з 1992 по 2017 рік волость у повіті Валґамаа.
 Карула (Karula rahvuspark) — національний парк у Південній Естонії.